japanisch steht für:
 den ostasiatischen Inselstaat Japan betreffend
 Japanische Sprache, die Amtssprache Japans
 Japanische Schrift, in Japan gebräuchliche Schriften
 Kultur Japans
 Japanische Küche, Kochstil und kulinarische Spezialitäten Japans
 Japanische Lesung, die Kun-Lesung eines chinesischen Zeichens

Siehe auch: